Chauve steht für: 

 Chauvé, französische Gemeinde im Département Loire-Atlantique
 Mont Chauve, Hügel im Adélieland, Antarktika